

Cinema 
 Sideways - In viaggio con Jack (Sideways) – film del 2004 diretto da Alexander Payne

Letteratura 
 Sideways  – romanzo di Rex Pickett del 2004

Musica 
 Sideways  – album dei Men Without Hats del 1991
 Sideways  – singolo dei Men Without Hats del 1991
 Sideways  – album di Rolfe Kent del 2004, colonna sonora del film Sideways – In viaggio con Jack
 Sideways  – album di John Foxx & Louis Gordon del 2006